Натуральне число 131
 131 рік до нашої ери
 131 рік нашої ери